Bure puede referirse a:

Localidades 
 Bure, población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosa.
 Bure, comuna suiza del cantón del Jura.
 Bure-les-Templiers, población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or.

Otros 
 Bure, tipo de cabaña o choza de madera y paja o palma, típica de Fiyi.